Шлёнски может означать:
 Шлёнски — спортивный стадион, расположенный между Хожувом и Катовице, Силезское воеводство, Польша.
 Шлёнски, Вердина (1905—1990) — израильский композитор, пианистка, музыкальный педагог.

См. также